Das Dameneinzel der French Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Nancy Richey. Das Finale bestritten Margaret Court und Ann Jones, das Court in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1969